Григо́рий Анато́льевич Тисе́цкий (род. 24 ноября 1985 году) — белорусско-польский кинорежиссёр, сценарист и писатель. Живёт в Лодзи (Польша).

Биография 
Родился в 1985 в Минске (Белоруссия).

В 2002 году выходит сборник стихов «Ангельский симпозиум». В 2003 году Тисецкий становится обладателем сразу трёх литературных наград: премии Союза белорусских писателей, премии имени Германа Гессе, Гран-при Илья-Премии (Россия). С 2005 года работает как кинорежиссёр.

Фильмография 
 2005 год — Евгения / Evgenia
 2006 год — Пленница / Niewolnica
 2006 год — Трапеза / Jadlo
 2007 год — Дым / Dym (короткометражный, 8 минут)

Библиография 
 Ангельский симпозиум (сборник стихов)
 Немой поэт
 Spinngewebe (Берлин, Германия)

Примечания

Ссылки 
 
 Festival Internacional de Curtas — Metragens de São Paulo

Поэты Белоруссии